Соболиха — населённый пункт в России
 в Бурятии
 Соболиха — посёлок в Прибайкальском районе;
 в Вологодской области
 Соболиха — деревня в Сямженском районе;
 в Московской области
 Соболиха — деревня в городском округе Балашиха;
 в Нижегородской области
 Соболиха — деревня в Городецком районе;
 в Новгородской области
 Соболиха — деревня в Маловишерском районе;
 в Тверской области
 Соболиха — деревня в Рамешковском районе.